Agrelo puede hacer referencia a:

Agrelo, localidad de la Argentina;
Agrelo, localidad del municipio de Noya, Galicia, España.